Esistono due cantoni francesi con questo nome

 Cantone di Beaufort – Giura
 Cantone di Beaufort – Savoia